Вечити дерби, познат и као београдски дерби, је утакмица између великих градских ривала, Партизана и Црвене звезде, два највећа и најпопуларнија фудбалска клуба у Србији.

Сви првенствени вечити дербији 
Ово је списак свих фудбалских великих дербија у првенственим утакмицама, од првог одиграног 5. јануара 1947. до данас. Спискови великих дербија у купу и осталим сусретима су обрађени у посебним списковима.

Статистика вечитог дербија

Вечна листа фудбалера у првенственом дербију

Играчи који су у првенственом дербију играли за оба клуба 

  Миливоје Ђурђевић (1 меч за Партизан и 5 мечева за Звезду)
  Бела Палфи (3 меча за Партизан и 6 мечева за Звезду)
  Јован Језеркић (5 мечева за Звезду и 1 меч за Партизан)
  Божидар Дреновац (2 меча за Звезду и 2 меча за Партизан)
  Миомир Петровић (4 меча за Звезду и 2 меча за Партизан)
  Василије Шијаковић (1 меч за Партизан и 1 меч за Звезду)
  Ранко Борозан (4 меча за Партизан и 3 меча за Звезду)
  Бранко Зебец (10 мечева за Партизан и 2 меча за Звезду)
  Велибор Васовић (10 мечева за Партизан и 1 меч за Звезду)
  Милан Бабић (1 меч за Звезду и 1 меч за Партизан)
  Милко Ђуровски (7 мечева за Звезду и 5 мечева за Партизан)
  Горан Милојевић (7 мечева за Звезду и 4 меча за Партизан)
  Габријел Клео (2 меча за Звезду и 3 меча за Партизан)
  Владимир Стојковић (2 меча за Звезду и 15 мечева за Партизан)
  Милош Босанчић (1 меч за Партизан и 2 меча за Звезду)
  Абубакар Умару (2 меча за Звезду и 1 меч за Партизан)

Вечна листа стрелаца у првенственом дербију 

Још 72 играча Ц. звезде и 68 играча Партизана уписала су се у листу стрелаца са постигнута 2 или 1 погодак.

Стрелци у првенственом дербију који су постигли голове за оба клуба

Играчи који су постигли аутоголове

Стрелци из слободног ударца

Стрелци из корнера

Списак стрелаца са беле тачке

Списак играча који су промашили једанаестерац

Голмани који су одбранили једанаестерац

Списак искључених на утакмици

Резултати 
Ово је преглед свих резултата на вечитим дербијима:

Тренери Црвене звезде на првенственом дербију

Тренери Партизана на првенственом дербију

Главне судије на првенственом дербију

Дербији са највише гледалаца 
Најпосећенији дербији по званичном броју продатих улазница
1. 90.143 Црвена звезда — Партизан 1:0, 7.новембар 1976, (59. дерби)
2. 83.813 Црвена звезда — Партизан 0:0, 6.мај 1984. (74. дерби)
3. 82.982 Црвена звезда — Партизан 1:3, 23. октобар 1977. (61. дерби)
4. 77.779 Црвена звезда — Партизан 3:2, 26. мај 1967, (40. дерби)
5. 77.551 Црвена звезда — Партизан 2:0, 7. септембар 1975, (57. дерби)
6. 76.925 Црвена звезда — Партизан 2:0, 18. новембар 1979. (65. дерби)
7. 76.223 Црвена звезда — Партизан 1:2, 15. новембар 1970, (47. дерби)
8. 74.456 Црвена звезда — Партизан 2:2, 16. август 1964. (35. дерби)
9. 72.322 Црвена звезда — Партизан 1:0, 17. новембар 1963. (33. дерби)
10. 70.805 Црвена звезда — Партизан 1:1, 3. април 1988. (82. дерби)
11. 69.974 Партизан — Црвена звезда 2:1, 22. мај 1977. (60. дерби) (Играно на стадиону Црвене звезде)
12. 66.730 Црвена звезда — Партизан 2:1, 6. мај 1995. (100. дерби)
13. 65.546 Црвена звезда — Партизан 2:0, 19. мај 1985. (76. дерби)
14. 65.543 Црвена звезда — Партизан 1:1, 2. октобар 1992. (91. дерби)

Референце 

ФК Црвена звезда
ФК Партизан